Айб (вірменська літера) — перша літера вірменської абетки, позначає звук /ɑ/.
 Джордон Айб (англ. Jordon Ibe, * 8 грудня 1995, Бермондзі) — англійський футболіст.